Mühlenbeck ist der Name folgender Orte:

 Mühlenbeck (Mühlenbecker Land), Ortsteil der Gemeinde Mühlenbecker Land im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Mühlenbeck (Schossin), Ortsteil der Gemeinde Schossin im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Śmierdnica (Stettin), Stadtteil von Stettin, Polen (Mühlenbeck, Kreis Greifenhagen/Pommern)

Mühlenbeck ist der Familienname folgender Personen:
 August Mühlenbeck (1821–1892), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Frank Mühlenbeck (* 1975), deutscher Autor, Unternehmer und Mitgründer des Deutschen Instituts für Kommunikation und Recht
 Gustav Mühlenbeck (1798–1845) elsässischer Arzt und Botaniker

Siehe auch
 Mühlenbek
 Mühlbeck